Das Damendoppel der French Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez. Das Finale bestritten Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez gegen Lisa Raymond und Rennae Stubbs, das Ruano Pascual und Suárez in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2002